«Спасите тигра» () — драматический кинофильм 1973 года режиссёра Джона Эвилдсена. Главную роль исполнил Джек Леммон. Фильм адаптирован по роману Стива Шэгэна с тем же самым названием. Три номинации на премию «Оскар», одна из которых оказалась победной — за актёрскую работу Леммона.

Сюжет 
История про владельца швейной фабрики, который находится на грани банкротства.

В ролях 
 Джек Леммон — Гарри Стоунер
 Джек Гилфорд — Филл Грин
 Лори Хейнеман — Майра
 Норман Бёртон — Фред Миррелл
 Патриция Смит — Джанет Стоунер

Награды и номинации 
 1974 — премия «Оскар» за лучшую мужскую роль (Джек Леммон), а также две номинации: лучшая мужская роль второго плана (Джек Гилфорд), лучший оригинальный сценарий (Стив Шэган).
 1974 — три номинации на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая мужская роль — драма (Джек Леммон), лучшая мужская роль второго плана (Джек Гилфорд).
 1974 — Премия Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (Стив Шэган).

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1973 года
Фильмы о предпринимателях
Фильмы о коммерческих организациях
Фильмы Paramount Pictures
Фильмы с музыкой Марвина Хэмлиша